Het Zweedse curlingteam vertegenwoordigt Zweden in internationale curlingwedstrijden.

Geschiedenis 
Zweden nam voor het eerst deel aan een groot toernooi tijdens de Olympische Winterspelen 1924 in het Franse Chamonix. Van het gastland werd met 19-10 gewonnen, maar Groot-Brittannië verpletterde het Zweedse curlingteam met 38-7. Het is nog steeds de grootste nederlaag in de Zweedse curlinggeschiedenis. Zweden ging wel met de zilveren medaille naar huis. Daarna zou het nog negentig jaar duren vooraleer het land opnieuw eremetaal won op de Olympische Winterspelen: in 2014 won het team rond skip Niklas Edin brons. Vier jaar later werd voor de tweede keer de olympische finale bereikt, maar ook ditmaal ging deze verloren. De Verenigde Staten bleken met 10-7 te sterk. In 2022 was het dan eindelijk raak. Het team van Niklas Edin won de finale van Groot-Brittannië en werd voor het eerst olympisch kampioen. De Zweden vormen samen met de Britten het enige team dat aan elke editie van de Olympische Spelen heeft deelgenomen.

Op het wereldkampioenschap ging Zweden tot op heden elf keer met de eindzege aan de haal, de laatste keer in 2022, toen Canada in de finale verslagen werd. Het Europees kampioenschap werd al twaalf keer gewonnen door de Zweedse ploeg.

Zweden op de Olympische Spelen

Zweden op het wereldkampioenschap

Zweden op het Europees kampioenschap 

Nationaal curlingteam
Curling